RTB puede referirse a:

 Red Telefónica Básica
 Radio Televisión Belga
 Radio Televisión Belgrado
 Radio Televisyen Brunei
 Radiodiffusion Television du Burkina
 Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez (Honduras), según su código IATA.
 Real-time bidding
El Reglamento de Baja Tensión (RBT).

Siglas